Der Filmfare Best Sound Award wird vom Filmfare-Magazin verliehen und ist eine Preiskategorie der jährlichen Filmfare Awards für Hindi-Filme. Der Preis für den besten Ton wurde 1955 zum ersten Mal vergeben.

Liste der Preisträger und der Filme, für die sie gewonnen haben:

Ton
Erstverleihung 1955